Eberfeld steht für:

 Eberfeld, fiktive Gemeinde in der deutschen Fernsehserie Mit Leib und Seele
 Eberfeld, neben Ungarisch-Laposch ein deutscher Name der rumänischen Stadt Târgu Lăpuș

Siehe auch:
 Elberfeld
 Erberfeld(t)